Жан Де Би (; 9 мая 1892 — 14 мая 1961) — бельгийский футболист, вратарь. Почти всю карьеру провёл в клубе «Роял Расинг». В сборной Бельгии дебютировал в 1920 году, в том же году выиграл в её составе Олимпиаду. Участвовал Де Би и в двух последующих Олимпиадах, но там национальная команда успехов не снискала. В 1930 году Де Би отправился на чемпионат мира, но не провёл ни одной игры на турнире, оставаясь дублёром Арнольда Баджу, который был на 17 лет младше Де Би. Всего за сборную Де Би провёл 37 матчей. В 1934 году Жан Де Би завершил спортивную карьеру.

Итого: 37 матчей / 75 пропущенных голов; 14 побед, 7 ничьих, 16 поражений.

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на Ceroacero.es
 Матчи Жана Де Би за сборную на сайте European Football

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Бельгии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года